Донцо́ва — женская форма фамилии . Известные носительницы:
 Донцова, Анастасия (род. 1999) — российская актриса.
 Донцова, Дарья (род. 1952) — российская писательница, сценаристка и телеведущая, автор многочисленных «иронических детективов».
 Донцова, Ольга Анатольевна (род. 1959) — российский биохимик, академик РАН.